Die DDR-Juniorenliga 1982/83 war die siebte und letzte Spielzeit der 1976 eingeführten Juniorenliga, die vom DFV durchgeführten höchsten Spielklasse der Altersklasse (AK) 17/18 auf dem Gebiet der DDR. Den 35. Juniorenmeistertitel in der Geschichte der DDR sicherte sich der FC Karl-Marx-Stadt, die auf Grund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem Titelverteidiger SG Dynamo Dresden zum ersten Mal zu Meisterehren kamen.

Aus der Juniorenliga wurde nach der Saison wieder die Juniorenoberliga, die auf 14 Mannschaften erhöht wurde. Eingestuft in dieser wurden die Juniorenvertretungen, deren 1. Männermannschaften in der DDR-Oberliga spielten.


Teilnehmer und Modus 
An der Juniorenliga für die Altersklasse (AK) 17/18 nahmen die zehn Fußballclubs sowie der ihnen gleichgestellte SG Dynamo Dresden teil. Spielberechtigt waren Spieler bis zum 18. Lebensjahr (Stichtag: 1. Juni 1964). An 22 Spieltagen ermittelten die Mannschaften den DDR-Juniorenmeister. Jede Mannschaft hatte in der Saison 10 Heim- und 10 Auswärtsspiele, jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jeden Gegner.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

DDR-Juniorenmeister

Literatur

Einzelnachweise 

1982
Fußballsaison 1982/83